Anani ist der Name von:

 Anani Jawaschow (1855–1934), bulgarischer Biologe
 Anani Jawaschew (1932–2022), bulgarischer Schauspieler
 Jawad Anani (* 1943), jordanischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler